Валерий Николаевич Сергеев (7 июня 1938 — 24 июля 2004, Новороссийск) — советский и российский военачальник, вице-адмирал (15.10.1990), вице-президент международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ. Кавалер ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-х степеней.

Биография 
Родился 17 августа 1938 года в селе Ружино Приморского края. Русский.

В 1955 году после окончания средней школы поступил курсантом на артиллерийский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.

В сентябре после окончания училища лейтенант Сергеев направлен, для прохождения службы, на Тихоокеанский флот (ТОФ) командиром группы управления БЧ-2 эскадренного миноносца (ЭМ) «Величавый», а в декабре 1959 года переведён на ту же должность на ЭМ «Вспыльчивый» ТОФ. С февраля 1961 года помощник командира батареи, с августа того же года командир башни дивизиона главного калибра, а затем командир группы управления дивизиона универсального калибра КРЛ «Адмирал Лазарев» ТОФ. В сентябре 1964 года назначен командиром БЧ-2 на ЭМ «Веский» ТОФ.

В ноябре 1968 года направлен на учёбу в Высшие специальные офицерские классы ВМФ (Ленинград), после окончания обучения в сентябре 1969 года назначен начальником ПВО 202-й бригады противолодочных кораблей ТОФ.

С октября 1971 года старший помощник командира КРЛ «Дмитрий Пожарский». В октябре 1973 года стал командиром БПК «Владивосток». С октября 1975 года назначается командиром КРЛ «Дмитрий Пожарский». В марте 1979 года переведен на должность командира КРЛ «Александр Суворов».

С октября 1981 года — слушатель Академических курсов офицерского состава при Военно-морской академии им. А. А. Гречко, по окончании обучения в июле 1982 года назначен командиром 82-й бригады кораблей резерва. С января 1983 года — командир 119-й бригады надводных кораблей 17-й оперативной эскадры Тихоокеанского флота. В марте 1985 года назначен начальником штаба — 1-м заместителем командира 8-й оперативной эскадры ВМФ. В июле 1986 года с отличием окончил факультет заочного обучения ВМА им. А. А. Гречко.

В апреле 1987 года назначен командиром 8-й опэск ВМФ. С октября 1991 года Сергеев переведен на Черноморский флот ВМФ СССР где занял должность командира Керченско-Феодосийской ВМБ — начальника 31-го Научно-испытательного центра ВМФ.

С декабря 1993 года вице-адмирал Сергеев в запасе.

Валерий Николаевич Сергеев — один из 13-ти награждённых орденом «За службу Родине в ВС СССР» I степени — самым редким орденом СССР.

Награды 
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» I степени (05.05.1989)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II степени (16.02.1982)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975)
 медали, в том числе:
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 «За безупречную службу» 1-й степени

Память 
 Занесен на памятную мемориальную доску в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 © 2006—2017, «Клуб Адмиралов»
 17-я оперативная эскадра кораблей Тихоокеанского флота

Литература 
 

Выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Вице-адмиралы (СССР)
Члены КПСС
Командиры Керченско-Феодосийской военно-морской базы